Krott ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Krott, deutsche Theaterleiterin, Bühnen- und Kostümbildnerin
 Herman Krott († 2010), niederländischer Radsport-„Manager“ 
 Karl-Heinz Krott (1942–2020), deutscher Fußballspieler
 Max Krott (* 1955), Professor auf dem Lehrstuhl für Forst- und Naturschutzpolitik an der Universität Göttingen

Siehe auch:
 Crot
 Grott